Штітнік — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Штітнік — річка в Кошицькому краї Словаччини, притока Сланої.